Ша́рпсберг () — топоним США.

Населённые пункты США 
  — город в Айове.
  — городок в Джорджии.
  — город в Кентукки.
  — городок в Мэриленде.
 Сражение при Шарпсберге (1862)
  — боро в Пенсильвании.
  — городок в Северной Каролине.

См. также